Марсенаро — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Марсенаро, Нельсон Луис (род. 4 сентября 1952 года в Монтевидео) — уругвайский футболист, защитник.
 Марсенаро, Оскар (дата и место рождения и смерти неизвестны) — уругвайский футбольный тренер, возглавлявший сборную Уругвая на чемпионате Южной Америки 1949 года в Бразилии.